Dzmitryj Afanasienka (, ur. 9 marca 1981) – białoruski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Mińsk. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1999), mistrzostw świata (2001, 2003 i 2005), mistrzostw świata w lotach (2004) oraz zimowej uniwersjady (2001, 2003 i 2005).

Przebieg kariery 
W sierpniu 1998 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 42. i 44. miejsce w Zakopanem. W lutym 1999 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 65. lokatę indywidualnie. 28 listopada 1999 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 74. miejsce w Kuopio. W lutym 2001 na zimowej uniwersjadzie w Zakopanem zajął 17. pozycję indywidualnie oraz 10. w rywalizacji drużynowej. W tym samym miesiącu na mistrzostwach świata w Lahti – odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. W styczniu 2003 na zimowej uniwersjadzie zajął 32. miejsce na skoczni normalnej, 20. na skoczni dużej oraz 9. drużynowo. Miesiąc później na mistrzostwach świata w Predazzo – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach a drużynowo zajął z reprezentacją Białorusi 12. lokatę. 15 lutego 2004 wystąpił w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Willingen, w którym zajął razem z reprezentacją Białorusi 11. miejsce. 22 lutego 2004 na mistrzostwach świata w lotach zajął 10. miejsce drużynowo. W styczniu 2005 po raz trzeci i zarazem ostatni wystartował na zimowej uniwersjadzie, zajmując 45. i 44. pozycję indywidualnie oraz 11. drużynowo. W styczniu 2005 na mistrzostwach świata – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach a w rywalizacji drużynowej zajął 13. (skocznia normalna) oraz 15. (skocznia duża) lokatę. 25 września 2005 zajął 25. miejsce w konkursie FIS Cupu w Bischofshofen. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w grudniu 2005, zajmując 65. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Harrachovie.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Afanasienki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Afanasienki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty D. Afanasienki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Afanasienki na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Białoruscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981